Fazekas, Fazekaș, Fazecaș:
 János Fazekas
 Ludovic Fazekas
 Mihály Fazekas 

Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale